Gargano  steht für:

folgende geographische Objekte:
 Comunità Montana del Gargano, ein Verband mehrerer Berg- und Vorberggemeinden in der Provinz Foggia
 Nationalpark Gargano, ein italienischer Nationalpark in Apulien
 Vico del Gargano, eine italienische Stadt in der Provinz Foggia

folgende Personen:
 Camillo Gargano (* 1942), italienischer Segler
 Charles Gargano (* 1934), US-amerikanischer Unternehmer und Diplomat
 Francesco Gargano (1899–1975), italienischer Fechter
 Johnny Gargano (* 1987), US-amerikanischer Wrestler
 Nicholas Gargano (1934–2016), britischer Boxer
 Petra Gargano (* 1985), finnische Popsängerin
 Reinaldo Gargano (1934–2013), uruguayischer Politiker und Diplomat
 Walter Gargano (* 1984), uruguayischer Fußballspieler

sonstiges:
 Gargano-Ragwurz, eine Pflanzenart aus der Gattung der Ragwurzen
 Ferrovie del Gargano, eine Privatbahngesellschaft in Apulien